Абабурово — назва населених пунктів.

Населені пункти 
 Абабурово — село в Юр'єв-Польському районі  Владимирської області
 Абабурово — село в Костромському районі Костромської області
 Абабурово — селище в Ленінському районі Московської області

Походження назви 
Назва Абабурово походить від прізвища Обобуров або безпосередньо від прізвиська (можливо, Обобур або Обобура), від якого могло утворитись прізвище (якщо прізвище Обобуров взагалі утворилося від прізвиська). Зміна голосних з о на а відображає більш пізню акаючу вимову.

Версій походження прізвища Обобуров на сьогоднішній день не існує.

Література 
  Веселовський С. Б. Обобурови / /  Веселовський С. Б. Ономастикон: Давньоруські імена, прізвиська та прізвища / Під ред. В. І. Буганова і Б. В. Левшина. — М.:  Наука, 1974. — С. 225.
  Поспєлов Є. М. Абабурово / /  Поспєлов Є. М. Топонімічний словник Московської області. — М.: Профіздат, 2000. — С. 12. — ISBN 5-255-01342-0
  Тупіков Н. М. Обобуров //  Тупіков Н. М. Словник давньо-руських особистих власних імен. — СПб.: Типографія Н. Н. Скороходова, 1903. — С. 728.

Примітки